Hadrianopolis (Αδριανούπολις, Adrianopolis) ist der Name mehrerer Städte im römischen Reich, die von Kaiser Hadrian gegründet oder nach ihm benannt wurden:

 Edirne (früher Hadrianopolis [Hadrianopolis in Haemimonto], auch als Adrianopel bekannt) liegt in Thrakien, heute in der Türkei 
 Dropull (früher Hadrianopolis [Hadrianopolis in Epirus]), antike Stadt in der römischen Provinz Epirus bzw. Epirus Vetus, heute in Albanien
 Hadrianopolis (Paphlagonien), antike Stadt und Titularbistum in Paphlagonien lag beim heutigen Eskipazar und hieß vor der Umbenennung Kaisareia Proseilemmeneitai
 Hadrianopolis in Pisidia, im Gebiet zwischen Phrygien und Lykaonien, in der Spätantike in der Provinz Pisidia, wahrscheinlich beim heutigen Koças

Hadrianopolis ist der Name folgender Titular(erz)bistümer der römisch-katholischen Kirche:
 Titularbistum Hadrianopolis in Epiro
 Titularerzbistum Hadrianopolis in Haemimonto
 Titularbistum Hadrianopolis in Honoriade
 Titularbistum Hadrianopolis in Pisidia

Siehe auch:
 Adrianópolis